Karl von Kageneck ist der Name folgender Personen:

 Karl von Kageneck (Politiker) (1803–1859), deutscher Politiker, MdL Baden
 Karl von Kageneck (General) (1871–1967), deutscher Generalmajor und Militärattaché